Mockenhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Mockenhaupt (* 1954), deutsche Marathonläuferin
 Josef Mockenhaupt (1877–1943), deutscher Architekt
 Otto Mockenhaupt (1912–1972), deutscher Politiker (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Sabrina Mockenhaupt-Gregor (* 1980), deutsche Langstreckenläuferin 
 Sascha Mockenhaupt (* 1991), deutscher Fußballspieler